Abercromby ist der Familienname folgender Personen:

 David Abercromby († 1702), schottischer Arzt und Philosoph
 James Abercromby, 1. Baron Dunfermline (1776–1858), britischer Politiker
 John Abercromby, 5. Baron Abercromby (1841–1924), schottischer Soldat und Archäologe
 John Frederick Abercromby (1861–1935), britischer Golfarchitekt
 Patrick Abercromby (1656–~1716), schottischer Arzt und Antiquar
 Ralph Abercromby (1734–1801), britischer General
 Ralph Abercromby, 2. Baron Dunfermline (1803–1868), britischer Diplomat
 Robert Abercromby (1740–1827), britischer General und Politiker

Siehe auch:
 Abercrombie
 Abercron